

События 
 Севилья. Строительство Большой Главной мечети города ибн Адабасом.
 Захват Мерсии королём Уэссекса Эгбертом и завершение временного объединения англосаксонских королевств в королевство Англия.
 Император выделил Карлу герцогство Швабское.
 До 842 года император Византии Феофил.
 Феофил ввёл должность паракимомена. Паракимомен Схоластикий. Феофил казнил всех участников заговора против Льва Армянина. Начал жестоко преследовать иконопочитателей.
 Октябрь — В сражении у острова Фасос ромейский флот почти полностью уничтожен арабами. Арабы начали грабить Кикладские острова.
 Вторая победа хуррамитов над мусульманами.
 Болгары подчинили себе Славонию. Хорваты вышли из-под франкского правления.
 Наньчжао захватила город Чэнду в провинции Сычуань.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 829 году
 2 октября — Михаил II Травл, византийский император.
 Партечипацио, Джустиниано — 11-й венецианский дож.

См. также